Bernard Estève, né le , est un haut fonctionnaire français, dirigeant de société dans le domaine de l'industrie nucléaire et membre de l'Académie des technologies.

Formation 
Bernard Estève est diplômé de l’École Polytechnique, de l’École des mines de Paris et de l’Institut de Sciences et Techniques Nucléaires de Saclay.

Parcours professionnel 
En 1970, il intègre la direction de la recherche de GDF puis rejoint en 1977 le service études et projets thermiques et nucléaires d’EDF, département chargé de la conception des centrales à combustibles fossiles et nucléaires.

En 1975 il fait paraitre dans la revue Entropie  un article sur la "Thermodynamique des cycles thermochimiques de décomposition de l'eau" réalisé par Bernard Estève, André Lecoanet et Jean-Pierre Roncato qui sont à Gaz de France à la Direction des Études et Techniques Nouvelles.

En 1980, il devient chef des services d’ingénierie nucléaire à Tours puis en 1987, directeur IT et budget/planification de la direction de l’équipement d’EDF.

En 1990, il accède au poste de directeur du service études et projets thermiques et nucléaires, puis à celui de directeur de la division combustible d’EDF en 1993. En 2000 il rejoint Framatome en tant que vice-président chargé des combustibles nucléaires. En  2002 il devient senior vice-président de Framatome ANP chargé des centrales nucléaires.

En , Bernard Estève est élu président de la Société française d'énergie nucléaire (SFEN), succédant à Jacques Bouchard.

En 2006, il rejoint les États-Unis comme chief executive officer(CEO) d’AREVA pour l’Amérique du Nord.

En 2008, il est nommé conseiller auprès de Philippe Boisseau, directeur général Gaz et Énergies Nouvelles de Total.

Mandats sociaux 
Associé-gérant de la SCI LE BOSQUET.

Références 

Élève de l'École polytechnique
Haut fonctionnaire français
Naissance en  mars 1945
Membre de l'Académie des technologies